Åsted Kirke, der findes flere kirker med samme navn:

 Åsted Kirke (Frederikshavn Kommune) – en kirke i Åsted Sogn (Frederikshavn Kommune)
 Åsted Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Åsted Sogn (Sundsøre Kommune)